Флорит — фамилия. Известные носители:

 Флорит, Карлос Альберто (1929—2010) — аргентинский политик, министр иностранных дел (1958—1959)
 Флорит, Эухенио (1903—1999) — кубинский поэт.
 Флорит, Эрменеджильдо — (1901—1985) — кардинал